La Reforma bezeichnet
 in Argentinien:
 La Reforma (Buenos Aires), Ort in Argentinien
 La Reforma (La Pampa), Ort in Argentinien
 in Bolivien:
 La Reforma (Warnes), Ort im Municipio Warnes
 in Guatemala:
 La Reforma (Guatemala), Gemeinde in Guatemala
 in Mexico:
 La Reforma (Frontera Comalapa), Ort im Bundesstaat Chiapas
 La Reforma (Ocosingo), Ort im Bundesstaat Chiapas
 La Reforma (Guanajuato), Ort im Bundesstaat Guanajuato
 La Reforma (Guerrero), Ort im Bundesstaat Guerrero
 La Reforma (Hidalgo), Ort im Bundesstaat Hidalgo
 La Reforma (La Reforma), Ort im Bundesstaat Oaxaca
 La Reforma (San Ildefonso Amatlán), Ort im Bundesstaat Oaxaca
 La Reforma (San Juan Bautista Tuxtepec), Ort im Bundesstaat Oaxaca
 La Reforma (San Miguel Soyaltepec), Ort im Bundesstaat Oaxaca
 La Reforma (San Pedro Mixtepec, Distrito 22), Ort im Bundesstaat Oaxaca
 La Reforma (Ciudad Fernández), Ort im Bundesstaat San Luis Potosí
 La Reforma (Rioverde), Ort im Municipio Rioverde, Bundesstaat San Luis Potosí
 La Reforma (Salinas), Ort im Bundesstaat San Luis Potosí
 La Reforma (Sinaloa), Ort im Bundesstaat Sinaloa
 La Reforma (Huatabampo), Ort im Bundesstaat Sonora
 La Reforma (Tubutama), Ort im Bundesstaat Sonora
 La Reforma, Ruinenstätte der Maya, siehe Moral Reforma
 La Reforma (Alto Lucero de Gutiérrez Barrios), Ort im Bundesstaat Veracruz
 La Reforma (Benito Juárez), Ort im Bundesstaat Veracruz
 La Reforma (Cosautlán de Carvajal), Ort im Bundesstaat Veracruz
 La Reforma (Misantla), Ort im Bundesstaat Veracruz
 La Reforma (Tamiahua), Ort im Bundesstaat Veracruz
 La Reforma (Álamo Temapache), Ort im Bundesstaat Veracruz
 La Reforma (Tlapacoyan), Ort im Bundesstaat Veracruz
 Municipio La Reforma, Verwaltungseinheit im Bundesstaat Oaxaca

siehe auch:
 Reforma